Чилли Вилли () — персонаж мультфильмов Пол Джей Смита, добродушный пингвин, герой мультфильмов анимационной студии Уолтера Ланца, распространяемых Universal Pictures. Мультфильмы с Чилли Вилли выходили с 1953 по 1972 год и с 1999 по 2002 годы.

Общая характеристика 
Чилли Вилли — пингвин небольшого роста с красной шапочкой на голове. Обычно не разговаривает, но иногда произносит небольшие фразы. Живёт в Антарктиде в иглу. Пингвин, который почти всегда мёрзнет и/или хочет есть. Любит рыбу. Основными его занятиями и сюжетной идеей мультфильмов являются добывание еды или поиск способов согреться (чаще нелегальных).

Чтобы согреться или добыть еду, Чилли Вилли готов пойти на любую проказу и даже на преступление, например, на кражу лыж или пробраться на военную базу Антарктического корпуса. Не любит учиться.

Вместе с тем Чилли дружелюбен, никогда не откажет в помощи нуждающимся.

Отношения с другими персонажами 
Друзей у Чилли немного: белый медведь Макси (; в ранних сериях он — противник Чилли) и альбатрос Гуни (). В одной из серий у Чилли даже появляется подруга Чилли Лилли. Также в нескольких сериях видно, что Чилли дружит с Вуди Вудпекером.

Но зато у Чилли достаточно противников: главным из них считается пёс Смедли (). Чаще всего именно у Смедли Чилли пытается украсть или еду, или пробраться в его жилище, чтобы согреться, и почти всегда побеждает. Иногда они дружат.

В поздних сериях противником Чилли также является сержант Антарктического корпуса Хогуш (). Чилли Вилли пытается украсть из расположения Антарктического корпуса либо что-то из еды либо спальные мешки.

Мультфильмы 

 Легенда Рокабей Пойнта
 Мне холодно
 Чилли Вилли (мультфильм)

Ссылки 
 Сайт фанатов Чилли Вилли 

Персонажи мультфильмов
Вымышленные пингвины
Вымышленные говорящие животные
Вымышленные воры
Мультсериалы о пингвинах